Narayani steht für:

den Flusslauf des Gandak in Nepal (unterhalb der Vereinigung von Kali Gandaki und Trishuli)
Narayani (Zone), eine Verwaltungszone in Nepal
Narayani (Göttin), Göttin im Hinduismus
Narayani (Chitwan), Stadt im Distrikt Chitwan (Nepal)